Иарб (, ) — царь Нумидии, родственник Югурты.

После падения Югурты в югуртинской войне Иарб получил часть Нумидии. В гражданской войне между Гаем Марием и Луцием Корнелием Суллой, Иарб был на стороне первого. Когда сторонники Мария в Африке были разбиты Помпеем Великим, Иарб был взят в плен и казнён. Сохранилось несколько монет, которые приписывают Иарбу.

Примечания 

Цари Нумидии
Правители Африки I века до н. э.
Казнённые монархи
Казнённые в I веке до н. э.